Gap Year steht für:

 Gap Year (Lebensabschnitt), bezeichnet den Zeitraum zwischen zwei wichtigen Lebensabschnitten junger Menschen
 Gap Year (Fernsehserie), eine Fernsehserie von Jamie Campbell und Joel Wilson

Siehe auch
 Sabbatical